USS Cavalla (SS-244) — американская подводная лодка класса «Гато» времён Второй мировой войны.

Введена в строй 29 февраля 1944 года. 19 июня 1944 г. во время битвы в Филиппинское море тремя торпедами потопила японский авианосец Сёкаку, который ранее участвовал в атаке на Пёрл-Харбор.

С 21 января 1971 года установлена как памятник в морском парке штата Техас.

Литература

Ссылки 
 http://www.cavalla.org/ 
  history.navy.mil: USS Cavalla 
  navsource.org: USS Cavalla 
  hazegray.org: USS Cavalla 
 www.hnsa.org: Cavalla